Эди́лов — чеченская фамилия.
 Эдилов, Абдулкерим Халидович (1991—2022) — российский боксёр.
 Эдилов, Йелмар Шахмар оглы (1946—1994) — Национальный Герой Азербайджана.
 Эдилов, Ризавди Романович (род. 1988) — российский футболист, вратарь.
 Эдилов, Хасмагомед Эдилович (1922—1991) — чеченский писатель.